17-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин в 1980 году проходил в четырёх городах Маглай, Босански-Брод, Приедор и Баня-Лука Социалистической Республики Босния и Герцеговина Югославии, через 2 месяца после завершения олимпийского баскетбольного турнира в Москве. В финальной стадии приняли участие 14 национальных сборных. На первом этапе 12 команд в 3-х группах определили шестёрку участников второго этапа, где к ним добавились действующий чемпион сборная СССР и хозяйки турнира югославские баскетболистки. На втором этапе 8 сборных в 2-х группах разыграли путевки в полуфиналы. Чемпионками Европы в 15-й раз так же как на Олимпиаде стали баскетболистки сборной СССР. Сборная Польши впервые завоевала серебряные медали чемпионата.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа С

Второй этап

Группа A

Группа B

Квалификационный раунд за 9-е — 14-е места

Плей-офф

Финал

Матчи за 5-8 места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1980 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1980 на сайте www.todor66.com

1980
1980 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1980 году